

Astronomia 
 392142 Solheim – asteroide della fascia principale

Persone 
 Åge Solheim – sciatore alpino norvegese
 Fabian Wilkens Solheim – sciatore alpino norvegese
 Heidi Solheim –  cantante norvegese
 Iselin Solheim – cantautrice norvegese
 Iselin Solheim – lottatrice norvegese
 Maria Solheim – cantautrice norvegese
 Mats Solheim – calciatore norvegese
 Nina Solheim – taekwondoka norvegese